Cedar Falls Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Falls Township (Arkansas)
 Cedar Falls Township (Iowa)